Список лесничеств Украины

Природа Украины
Списки:Украина
Украина